Batalla de San Marcos es una expresión que puede hacer referencia a dos batallas:

 Batalla de San Marcos, una batalla librada en 1813 entre fuerzas realistas y patriotas durante la guerra de independencia de Venezuela.

 Batalla de San Marcos, una batalla librada en 1875 entre fuerzas alfonsinas y carlistas en el marco de la Tercera Guerra Carlista